Osoby o tym nazwisku:
 Emil Krukowicz-Przedrzymirski – polski wojskowy
 Henryk Krukowicz-Przedrzymirski – polski łyżwiarz figurowy, działacz łyżwiarski i hokeja na lodzie, wojskowy